Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 1983 проходили с 15 по 26 августа. В турнире участвовали 10 мужских и 6 женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Панамы.

В женском турнире чемпионами Игр стала (впервые в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Белиза.

Впервые на турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовали мужские сборные Аргентины, Багамских островов, Доминиканской Республики и Кубы, а также женские сборные Венесуэлы и Нидерландских Антильских островов.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг (в женском турнире — в два круга). Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 

Счёт матча в источниках не найден, известен победитель — сборная Венесуэлы.

Плей-офф 

Счёт матча во втором четвертьфинале и полуфинале в источниках не найден, известны победители — соответственно сборные Панамы и Канады.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейки

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (раздел софтбола начинается на стр. 338)
 
 
 

1983
Софтбол
1983 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Венесуэле